Дикі Серцем - рок гурт
 Дикі серцем (фільм)